

Cinema 
Cross Fire – film del 1933 diretto da Otto Brower
 Odio implacabile (Crossfire) – film del 1947 diretto da Edward Dmytryk
 Crossfire – film del 1947 diretto da Gary S. Lipsky e Joe Zimmerman
 Crossfire - Fuoco incrociato – film del 2016

Fumetto 
 Crossfire – personaggio Eclipse Comics
 Crossfire – personaggio Marvel Comics

Informatica 
 CrossFire – marchio registrato da AMD per la sua soluzione multi-GPU

Letteratura 
 Fuoco incrociato (Crossfire) – romanzo di Andy McNab del 2007
 Crossfire (Kurosufaia) – romanzo di Miyuki Miyabe del 1998
 Crossfire (Crossfire) – romanzo di Nancy Kress del 2003

Musica 
 Crossfire – singolo di Stevie Ray Vaughan del 1989, dall'album In Step
 Crossfire: A Salute to Stevie Ray – album tributo a Stevie Ray Vaughan del 1996
 Crossfire – singolo di Brandon Flowers del 2010, dall'album Flamingo

Televisione
Crossfire – serie televisiva britannica trasmessa nel 1988
Crossfire – film per la televisione statunitense del 1975 diretto da William Hale
 Crossfire – programma televisivo della CNN
 Fuoco incrociato (Crossfire) – episodio della nona stagione di Smallville
 Prima il dovere (Crossfire) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Videogiochi 
 Cross Fire – videogioco pubblicato dalla Taito nel 1977
 Crossfire – MMORPG di genere fantasy del 1992
 CrossFire – videogioco coreano del 2007

Altro 
 Chrysler Crossfire – automobile della Chrysler